Adramyttium, een historische stad in Klein-Azië die thans de naam Edremit draagt
 Edremit (district, Balıkesir), een Turks district in de provincie Balıkesir
 Edremit (district, Van), een Turks district in de provincie Van